Rally Cross 2 — гоночная видеоигра, разработанная Idol Minds и изданная 989 Studios эксклюзивно для PlayStation.

Игровой процесс 
 «Одиночная гонка»: Выберите любое транспортное средство, трассу и участвуйте в гонке против трёх противников, есть три подрежима: «Обычный», который говорит сам за себя, «Лоб в лоб», в котором один противник мчится в противоположном направлении от игрока и «Самоубийство», то же самое, что и « Лоб в лоб», но с тремя противниками.
 «Сезон»: "Ралли в течение обширного сезона, открывая транспортные средства и трассы.
 «Испытание на время»: "Постарайтесь показать наилучшее возможное время прохождения круга на определенной трассе.
 «Практика»: "Практикуйте свои навыки сплочения.

Некоторые детали транспортных средств (амортизаторы, рулевое управление, тормоза, передаточные числа, коробка передач и шины) могут быть изменены по вкусу игрока. Кузова всех транспортных средств также могут быть окрашены.
Шестнадцать треков игры также доступны в обратном порядке, что составляет в общей сложности тридцать два трека.

Оценки 
Игра получила положительные отзывы, согласно сайту GameRankings.

Примечания 

Компьютерные игры 1998 года
Гоночные компьютерные игры